Аймак:

 Аймак — административно-территориальная единица у тюркских и монгольских народов.
 Аймак — административно-территориальная единица в автономном районе Внутренняя Монголия (Китай).
 Аймак — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Аймаки — народность и группа народностей в Афганистане.
 iMac (, [ˌайˈмак]) — наименование серии моноблочных ПК Apple, записываемое по-русски в соответствии с правилами практической транскрипции.